Archie Goodwin – personaggio immaginario, fido collaboratore di Nero Wolfe
 Archie Goodwin (1937-1998) – fumettista e artista statunitense
 Archie Goodwin (n. 1994) – cestista statunitense